Faith Lehane è un personaggio immaginario delle serie televisive Buffy e Angel, creato da Joss Whedon e interpretato da Eliza Dushku.

Faith è l'antieroe delle serie, inizialmente corrotta dalle forze oscure, si unisce ad esse per poi tornare sui suoi passi e schierarsi nuovamente contro il male.

Personalità 
Faith è rappresentata come la classica nemesi: simile ma opposta alla protagonista. Marti Noxon descrive il personaggio come: «ciò che Buffy avrebbe potuto essere in circostanze meno favorevoli».

Faith dimostra di nutrire una certa invidia nei confronti di Buffy e della sua vita, da lei definita "perfetta" e manifesta anche un'inclinazione alla violenza che fa spesso sembrare che le piaccia uccidere. Effettivamente Faith dimostra di nutrire gusto nel combattimento e nell'uccisione di un vampiro o un demone,  Faith dimostra una forte attitudine alla promiscuità; fondamentalmente Faith non riesce a fidarsi degli uomini e si considera una calamita per i malintenzionati; tuttavia ha dimostrato di poter scavalcare questa condizione e condividere un'amicizia sincera ed un affetto intimo con alcuni appartenenti al sesso opposto.

Costantemente Faith dimostra di essere anche molto impulsiva e solita ad agire prima di pensare.

Il rapporto tra Faith ed Angel si può quasi definire un rapporto padre-figlia, con slanci di sincerità e umanità poco consueti per entrambi i personaggi, mentre il rapporto con Buffy resta sempre complesso e travagliato, andando dall'amicizia e complicità fino all'odio omicida reciproco. Quello con Spike, invece, è molto amichevole, visto il carattere simile e il passato oscuro di entrambi che li mette in condizione di identificarsi l'uno con l'altra

Biografia del personaggio

Antefatti 
Faith Lehane nasce a Boston, Massachusetts il 14 dicembre 1980 da George Patrick Lehane e sua moglie. Il padre abusivo nei confronti della piccola verrà in seguito arrestato per omicidio e da allora Faith sarà cresciuta unicamente dalla madre alcolizzata. Crescendo sola e trascurata, Faith non riuscì mai a socializzare con i coetanei e per questo a quattro anni aveva un amico immaginario di nome Alex.

Da adolescente Faith diviene una ragazza indipendente abituata a cavarsela da sola ed a fare di testa sua e a quattordici anni, dopo essere stata sospesa da scuola per una rissa ed a seguito dell'arresto di sua madre, la ragazza vivrà da sola finché i servizi sociali la assegneranno ad una famiglia adottiva: i Jones. Durante la permanenza con essi tuttavia Faith scoprirà nella cantina il figlio vampiro relegatovi dalla coppia e lo ucciderà esponendolo alla luce solare. Il tutto molto prima di ricevere i suoi poteri di Cacciatrice.

Fuggita dalla famiglia, tornerà dalla madre appena scarcerata, unicamente per trovarla con un altro uomo che si sta approfittando di lei. In uno scatto di rabbia Faith ucciderà il nuovo fidanzato della madre e verrà arrestata.

Sarà in seguito scarcerata dalla professoressa Diana Dormer, che proverà essersi trattato solo di un incidente. La Dormer altri non era che l'Osservatore incaricato di addestrare la ragazza in caso si manifestasse. Sotto la guida della donna Faith imparerà le arti marziali e l'uso delle armi, in questo stesso periodo sua madre verrà trovata morta per via dell'abuso di alcol.

Il 12 maggio 1998, a seguito della morte di Kendra Faith otterrà i poteri di Cacciatrice ed inizierà a combattere i vampiri nella sua città fino al 20 giugno, quando combatterà l'antico vampiro Kakistos riuscendo ad accecarlo all'occhio destro, tuttavia egli stuprerà, torturerà ed ucciderà la sua osservatrice e la costringerà alla fuga.

Terza stagione 

Faith, in fuga dal vampiro si rifugerà a Sunnydale. Qui conoscerà Buffy e la Scooby Gang, che la aiuteranno a sconfiggere Kakistos. Sebbene sembri inizialmente ben accetta nel gruppo, incomprensioni e conflitti non tardano a emergere. Faith, al contrario di Buffy, è fiera e felice della sua condizione di Cacciatrice, ostentando la sua passione per la lotta nonché per il sesso, i caratteri troppo differenti delle due Cacciatrici creano via-via sempre più attrito nella loro collaborazione.

L'arrivo di Gwendolyn Post, la sua nuova Osservatrice, mandata dal Consiglio degli Osservatori per controllare il lavoro di Giles oltre che per istruire Faith, è determinante: la donna insinua in lei il sospetto che gli altri si riuniscano in segreto, escludendola, e le inculca strane idee su come una Cacciatrice dovrebbe davvero essere.

Per un malinteso, Buffy e Faith arrivano allo scontro fisico, incrinando il loro rapporto. Quando riprendono a frequentarsi formano una squadra imbattibile, ma accade un imprevisto: per errore Faith uccide un essere umano, il vicesindaco Finch. Mentre Buffy è tormentata da questa morte e ha tremendi sensi di colpa, Faith ritiene il fatto sia uno sbaglio giustificato dal compito che svolge. Per di più, sentendosi tradita, mente sull'identità dell'omicida, dando la colpa a Buffy davanti a Giles, che però non le crede.

Xander, dopo una notte passata a letto insieme con lei ed essere stato scaricato poche ore dopo, cerca di riportala sulla giusta via, ma senza risultato. Angel invece, è sul punto di farcela, quando irrompe Wesley, assieme ai suoi uomini, rapendola per portarla davanti al Consiglio ed essere giudicata. Fuggita dalla custodia di Wesley, Faith uccide Mister Trick, il braccio destro del sindaco Wilkins, e ne prende il posto.

Continuerà a fare il doppio gioco finché, su ordine di Wilkins, non tenterà di far perdere l'anima ad Angel, cadendo in una trappola architettata dallo stesso e da Buffy, rivelando così il suo reale schieramento. Uscita ormai allo scoperto, aiuta il sindaco nella sua Ascensione.

Proverà più volte a mettere fuori gioco Buffy. In un'occasione ferisce Angel, colpendolo con un dardo intriso in un veleno il cui unico antidoto è il sangue di una Cacciatrice. Buffy allora affronta Faith, per prelevare da lei il sangue necessario; le due Cacciatrici combattono ferocemente e alla fine Faith viene ferita a tradimento dal suo stesso pugnale, per mano di Buffy. La ragazza, sanguinante e in punto di morte, si getta nel vuoto, cadendo sopra un camion in corsa per evitare che Buffy l'abbia vinta e prenda il suo sangue.

Ad ogni modo Buffy salva Angel dandogli il proprio sangue e Faith sopravvive alla caduta finendo però in coma.

Quarta stagione e Angel 

Dopo questi avvenimenti Faith resta in coma per un anno, ma ritorna assetata di vendetta contro la sua ex-amica. Al suo risveglio la scuola è distrutta, l'Ascensione fallita e il sindaco morto. Prima Buffy aveva tentato di ucciderla e ora aveva assassinato l'unica persona che l'aveva fatta sentire amata. Folle di rabbia, Faith, grazie a un marchingegno per lo scambio dei corpi fattole avere dal sindaco come "testamento", si impossessa della vita di Buffy impadronendosi del suo corpo, e andando a letto con Riley, il quale è all'oscuro di tutto.

Buffy tuttavia riuscirà a recuperare il suo corpo e, dopo un ultimo scontro con Faith distrugge il congegno e mette in fuga l'antieroina, che allora fuggirà a Los Angeles disperata.

Disperata e disillusa, Faith si fa assoldare dalla Wolfram & Hart per uccidere Angel. Ma dietro tale atto nasconde in realtà un secondo fine: farsi uccidere dal vampiro poiché ormai si sente irrimediabilmente malvagia. Angel si rifiuta di accontentarla, riesce però ad influire positivamente sulla ragazza, e dopo averle parlato deciderà di ospitarla da lui; in questo periodo il vampiro scaccia malamente Buffy, arrivata fino a Los Angeles in cerca di vendetta. Faith, grata al vampiro, si costituisce e viene arrestata.

In prigione Faith diverrà una prigioniera modello, non reagendo mai alle violenze ed alle umiliazioni inflittele dalle altre prigioniere e riceverà periodicamente delle visite da Angel, che per lei assumerà un ruolo quasi paterno.

Dopo un paio di anni Wesley la farà evadere per aiutarlo a fermare Angelus, privato dell'anima dalla Bestia. La ragazza riesce a catturare Angelus, facendosi mordere da lui imbottita di una droga magica e finendo di nuovo in coma, tuttavia grazie a un legame mentale tra lei e Angel riuscirà a risvegliarsi poche ore dopo.

In seguito Willow si recherà a Los Angeles per ridare l'anima al vampiro e, conclusa l'operazione, proporrà alla ragazza di seguirla a Sunnydale dove si sta per svolgere la battaglia finale con Il Primo.

Faith, entusiasta all'idea di poter combattere nuovamente per il bene e redimersi agli occhi di Buffy, accetta.

Settima stagione 

Willow riporta dunque Faith a Sunnydale, qui viene accolta in malo modo per le sue azioni passate, trovando invece buona compagnia in Spike, avendo in comune con lui un oscuro passato, cosa che provoca evidente gelosia in Buffy. combattendo fianco a fianco, alla fine il rapporto tra lei e la Scooby Gang si ristabilisce, e la ragazza si riappacifica perfino con Buffy. Il rapporto tra le due pur restando teso e travagliato dimostra di evolversi in un mutuo rispetto reciproco.

Poco prima della battaglia finale Faith incomincia una relazione con Robin Wood, figlio della cacciatrice Nikki Wood e preside del nuovo Sunnydale High. Infine, Faith, definitivamente rischieratasi con le forze del bene, partecipando alla battaglia finale con Buffy e la sua squadra contro l'esercito di Turok-Han del Primo, riuscendo a salvare il mondo.

Ottava stagione 

Faith compare più avanti anche nell'ottava stagione a fumetti di Buffy: qui la vediamo dopo circa un paio d'anni dalla distruzione di Sunnydale, ormai lasciatasi con Wood e residente a Cleveland; pur essendo membro dell'organizzazione di Cacciatrici di vampiri di Buffy essa vi lavora solo part-time.

Viene contattata da Giles per infiltrarsi nell'alta società inglese e assassinare la cacciatrice ribelle Genevieve, l'impresa riesce con successo e l'Osservatore si appresta ad adempiere alla promessa di darle un passaporto falso per lasciare il paese in cambio del suo aiuto, ma Faith, temprata dall'avvenimento, decide di restare al fianco dell'uomo e aiutare le altre cacciatrici che hanno smarrito la retta via, avendo anche trovato in Giles una figura in cui si rispecchia.

Ritornerà da Buffy in qualità di alleata durante la fuga in Himalaya da Twilight, qui lascerà che i suoi poteri siano soppressi da Oz e i suoi monaci. A causa di ciò si troverà completamente vulnerabile all'attacco a sorpresa del nemico, e nonostante una strenua resistenza finirà per essere catturata assieme a Giles e Andrew. Teletrasportata nella base di Twilight, tenterà di affrontarlo finendo però sconfitta in pochi istanti nonostante il recupero dei propri poteri, sarà salvata da morte certa dall'intervento di Andrew ed in seguito di Buffy. Quando il nemico si rivelerà essere Angel e ascenderà con Buffy ad una dimensione superiore rendendo l'attuale sacrificabile, essa combatterà al fianco delle altre cacciatrici per difendere il proprio mondo dai demoni transdimensionali che lo invaderanno.

Quando su consiglio di Spike il gruppo farà ritorno a Sunnydale alla ricerca del Seme delle Meraviglie, Faith resterà all'esterno della conca assieme ad un vasto gruppo di Cacciatrici per impedire ai demoni transdimensionali di giungere sottoterra e impossessarsi del prezioso artefatto. Dopo la morte di Giles e la distruzione del Seme ad opera di Buffy, causando la rimozione della magia del mondo, Faith sarà nominata erede unica di tutti i beni dell'Osservatore deceduto, di modo da liberarsi dalla violenza e dalla povertà che hanno sempre plagiato la sua vita. Faith si prenderà dunque la responsabilità di risvegliare Angel, caduto in uno stato catatonico a seguito della battaglia.

Poteri e abilità 
Faith è una Cacciatrice e come tale ha tutte le capacità che le caratterizzano: forza, velocità e agilità sovrumane oltre a una veloce guarigione dalle ferite. Inoltre possiede la capacità di precognizione che la avvisa dei pericoli attraverso i sogni e le memorie delle battaglie di tutte le Cacciatrici che l'hanno preceduta (inoltre i suoi poteri premonitori sono più forti di quelli di altre cacciatrici). È proprio grazie ai suoi poteri di divinatori che la sua mente è uscita indenne da due coma e sempre per lo stesso motivo si dimostra estremamente resistente a droghe mentali e condizionamenti.

Caratterialmente Faith è più fredda e spietata di Buffy, quindi è anche una combattente con meno scrupoli, caratteristica che talvolta è un punto di forza. Faith è la Cacciatrice per eccellenza, ovvero colei che, prima dell'incantesimo di Willow deteneva il titolo in linea di successione. Faith ha sempre mostrato una maggiore fermezza e sicurezza sui suoi obbiettivi rispetto alla rivale Buffy.

Faith possiede il peculiare potere di interagire mentalmente con le persone a cui è legata, ad esempio tra lei e Buffy si è più volte venuto a instaurare un particolare legame sul piano onirico, capacità dimostrata più avanti anche con Angel.

Faith è capace di utilizzare sia le armi bianche che quelle da fuoco, ma fa generalmente uso solo di quelle classiche da Cacciatrice come paletti, asce, balestre, spade e coltelli. Inoltre Faith dispone di una grande conoscenza nel campo della tortura.

Le sue doti di combattente, a differenza di quelle di molte altre Cacciatrici, non sono del tutto legate alla sua natura di ammazzavampiri; difatti nell'ottava stagione dà prova di essere un'eccellente lottatrice anche coi poteri temporaneamente soppressi.

Curiosità 

Eliza Dushku non ha nessun tatuaggio sul braccio destro, Dunque il tatuaggio tribale di Faith è un'esigenza scenica tipica del personaggio e sul set veniva semplicemente dipinto. In un'intervista l'attrice lo ha cancellato con la saliva per dar prova della cosa. Il tatuaggio nella finzione scenica le deriva dall'essere stata posseduta dalla Cacciatrice Artemis, uccisa secoli prima da Kakistos, durante il suo primo scontro col vampiro.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di Angel
Personaggi di Buffy l'ammazzavampiri
Assassini immaginari
Cacciatori immaginari